Eliot Teltscher e Barbara Jordan hanno battuto in finale Charles Strode e Leslie Allen 6-2, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1983